Vitfågelskär kan syfta på följande platser:

Åland 

 Vitfågelskär (Föglö, Åland), 
 Vitfågelskär (Jomala, Åland),

Se även
Vitfågelskäret
Fågelskär

Robotskapade Finlandförgreningar